Пра́жский метрополите́н ( или ) — единственный метрополитен Чехии, одно из основных средств транспорта в Праге и седьмой по годовому пассажиропотоку из метрополитенов Европы.

Структура 
В пражском метрополитене действует линейная система движения поездов. Сейчас пражский метрополитен состоит из трёх линий: «A» — на схемах зелёная, «B» — жёлтая, «C» — красная. Образуют в центре города классический пересадочный треугольник, как в Санкт-Петербурге и Ташкенте до открытия четвёртой линии, в Киеве, Харькове, Минске или других городах. Буквенные обозначения линий не соответствуют порядку открытия: первым был открыт участок линии «C» между станциями «Kačerov» и «Sokolovská» (ныне «Florenc»). Длина линий 65,2 км, 61 станция. Три депо: «Kačerov», «Hostivař» и «Zličín», при этом каждое из них имеет собственную ветку соединения («гейт») с железной дорогой. Депо линии «B» первоначально планировалось соорудить не в Зличине, а в Йинонице в 1986−1989 гг.

В день метрополитен перевозит более 1 млн пассажиров. Управляется Предприятием общественного транспорта Праги (). Проездные билеты едины для метро, трамвая, автобуса, лодочной переправы через Влтаву и фуникулёра на Петршине. Билеты также действуют на поездах так называемых линий S (пригородное железнодорожное сообщение) в черте города.

Станции обычно имеют много выходов, расстояния между которыми могут быть достаточно большими. С учётом неглубокого заложения значительного числа станций, особенно в окраинных районах города, некоторые из них не оборудованы эскалаторами. Вместе с тем, в последнее время станции оборудуются лифтами для обеспечения доступа людей с ограниченной способностью к передвижениям.

История проектирования и строительства 

Первое предложение строительства метро в Праге выдвинуто Ладиславом Роттом в 1898 году, вскоре после открытия будапештского метро. Метрополитен отчасти спроектирован ещё в 1920-е годы, подготовительные работы велись как до войны, так и в конце 1940-х годов, однако строительство началось лишь через 40 лет в 1966, причём вначале как трассы подземного трамвая.

Концепция строительства пражского метрополитена была утверждена правительством ЧССР в 1967 году. Строительство велось при помощи советских специалистов. В сложных геологических условиях прокладка велась при помощи советского немеханизированного проходческого щита, а также использован киевский опыт в области применения железобетонных тюбингов.

Первый участок открыт 9 мая 1974 года, в 29-ю годовщину освобождения Праги Красной Армией. Открытие было подано как большое политическое событие. Строительство линии «А» (открыта в 1978 году) потребовало решений таких вопросов, как прокладка тоннелей под рекой Влтавой и исторической частью города. Для этого использовались особые механизированные тоннельные комплексы ТЩБ-3, исключившие взрывные работы при проходке тоннелей. Из СССР на строительство линии «А» было поставлено 43 тыс. тонн чугунных тюбингов, 21 эскалатор, турникеты и прочее.

В 1990 году, после «бархатной революции» в ЧССР, 11 станций, названия которых несли революционную, коммунистическую или советскую символику, были переименованы с учётом отражения местных топонимов. Конечная станция линии С была переименована двумя годами ранее, в 1988 году

При строительстве тоннеля под Влтавой на продолжении линии «C» в 2004 году применялась уникальная технология перемещения и закрепления готовых тоннелей.

12 апреля 2010 года официально началось строительство нового участка метро по линии «А» от станции Dejvická длиной более 6 км. На новом участке запланированы станции Bořislavka, Veleslavín, Petřiny и Motol. Стоимость строительства составляет 18,7 млрд крон, из них 8 млрд мэрия Праги получит из фонда ЕС, остальное — из бюджета города. Государство к финансированию отношения не имеет. Подрядчиком был выбран консорциум компаний Metrostav и Hochtief CZ. Строительство было завершено в марте 2015, согласно проекту. 6 апреля 2015 состоялось открытие новых станций.

3 июня 2013 года центральные станции пражского метрополитена были закрыты из-за наводнения в городе.

Хронология открытия участков и станций 

 9.05.1974: линия «С», участок I.C «Florenc» — «Kačerov» (6,6 км, 9 станций). Участок длиной 485 м на перегоне между станциями «I.P.Pavlova» и «Vyšehrad» надземный, находится внутри Нусельского моста.

 12.08.1978: линия «А», участок I.A «Dejvická» — «Náměstí Míru» (4,7 км, 7 станций)

 7.11.1980: линия «С», участок II.C «Kačerov» — «Háje» (5,3 км, 4 станции)

 19.12.1980: линия «А», участок II.А «Náměstí Míru» — «Želivského» (2,6 км, 3 станции)

 3.11.1984: линия «С», участок III.C «Florenc» — «Nádraží Holešovice» (2,2 км, 2 станции)

 2.11.1985: линия «В», участок I.В «Smíchovské nádraží» — «Florenc» (4,9 км, 7 станций)

 11.07.1987: линия «А», участок III.А1 «Želivského» — «Strašnická» (1,3 км, 1 станция)

 26.10.1988: линия «В», участок III.В «Smíchovské nádraží» — «Nové Butovice» (4,9 км, 3 станции)

 4.07.1990: линия «А», участок III.А2 «Strašnická» — «Skalka» (1,4 км, 1 станция)

 22.11.1990: линия «В», участок II.В «Florenc» — «Českomoravská» (4,4 км, 4 станции); первоначально планировалось на 1988 г.

 11.11.1994: линия «В», участок V.В «Nové Butovice» — «Zličín» (5,1 км, 5 станций). На перегоне между станциями «Hůrka» и «Lužiny» находится наземный участок длиной 375 м, закрытый тубусом.

 8.11.1998: линия «В», участок IV.В «Českomoravská» — «Černý Most» (6,3 км, 5 станций, вкл. временно недостроенные «Hloubětín» и «Kolbenova»; введены в строй в 1999 и 2001 соответственно). Перегон между станциями «Rajská zahrada» — «Černý Most» является наземным. Закрыт тубусом, поверху имеет освещённую пешеходную и велодорожку.

 26.06.2004: линия «С», участок IV.C1 «Nádraží Holešovice» — «Ládví» (4,0 км, 2 станции)

 26.05.2006: линия «А», служебный участок «Skalka» — «Depo Hostivař» введён в эксплуатацию как пассажирский (1,0 км, 1 станция); небольшой участок перед станцией «Depo Hostivař» является единственным открытым наземным в пражском метрополитене.

 8.05.2008: линия «С», участок IV.C2 «Ládví» — «Letňany» (4,6 км, 3 станции)
 6.04.2015: линия «А», участок I.A «Dejvická» — «Nemocnice Motol» (6 км, 4 станции)

Станции, пострадавшие от наводнения 2002 года 
Часть метрополитена серьёзно пострадала во время наводнения в августе 2002 года. Движение по всей сети было открыто в марте 2003 года, восстановительные работы продолжались вплоть до 2004 года. В результате наводнения было затоплено 19 станций из 51 (на тот момент) на всех трёх линиях.

 Линия «А»
 Malostranská
 Staroměstská
 Můstek
 Muzeum

 Линия «В»
 Vysočanská
 Českomoravská
 Palmovka
 Invalidovná
 Křižíkova
 Florenc
 Náměstí Republiky
 Můstek
 Národní třída
 Karlovo náměstí
 Anděl
 Smíchovské nádraží (повреждена)

 Линия «С»
 Nádraží Holešovice
 Vltavská
 Florenc

Перспективы развития сети метрополитена 
Планируется строительство четвёртой линии «D», которая соединит юго-восточную часть Праги и Центральный вокзал. Первоначальный план строительства линии «D» ещё в конце 1970-х предусматривал иную трассировку: пересечение с линией «C» на станции «I. P. Pavlova», с линией «B» на неосуществлённой станции «Palackého náměstí» (между современными станциями «Karlovo náměstí» и «Anděl») и с линией «A» на станции «Náměstí Míru» (последняя пересадка сохранена и в современном плане). Также существуют проекты продления линии «A» до аэропорта и строительства кольцевой линии «E».

На данный момент закончено продление линии А, участок длиной более 6 км с 4 станциями («Bořislavka», «Nádraží Veleslavín», «Petřiny», «Nemocnice Motol») открылся 6 апреля 2015 года. Строительство линии D заморожено из-за недостаточного финансирования. Строительство может начаться в 2020 году, но это будет уже другой проект. Проект линии Е отложен на дальнюю перспективу.

В сентябре 2012 года был принят удешевлённый на 10 млрд крон проект линии D. Согласно этому проекту трассировка линии будет «Nádraží Holešovice — Depo Písnice», таким образом линия будет иметь общий участок с линией С. По сути линия D будет ответвлением линии С от станции Pankrác, где изначально предполагалась пересадочная станция. Строительство может начаться в 2017 году.

В феврале 2017 года названы сроки строительства 4 линии D, начало 2019, открытие 2023 год.

В апреле 2017 года наблюдательный совет компании DPP одобрил план, в соответствии с которым первым будет строиться участок Pankrác - Olbrachtova. Начало строительства планировалось на 2019 год. Стоимость оценивалась в 50 млрд крон. В июне 2019 года началась геологическая разведка земель и пород, где должна была пройти новая линия. Начало строительства же было отложено из-за протестов местных жителей, владельцев земельных участков и начала пандемии COVID-19. Официальный старт строительства был дан 21 апреля 2022 года. Стоимость строительства из-за возросшей инфляции оценивается в 52 млрд крон. Поезда будут использовать технологию автоведения. На всех станциях линии будут установлены платформенные раздвижные двери.

Подвижной состав

Пассажирский

Служебные 
Мотовоз 703 — 12 ед.
Мотовоз — 2 ед.

Система оплаты проезда 
Для оплаты проезда используют, как и на остальном пражском транспорте, проездные билеты () на короткий срок до 3 дней, либо более длительные проездные билеты (), рассчитанные на срок от месяца до года. Стоимость билетов можно посмотреть на сайте транспортной компании: Fares in Prague . Билеты на метро действительны также для проезда в трамваях и автобусах.

Разовая поездка на метро продолжительностью до 30 минут стоит в 2022 году около 1,25 евро (30 чешских крон). Билет со сроком действия до 90 минут стоит 40 чешских крон, на 1 день – 120. Дети до 10 лет могут пользоваться услугами метро и другим транспортом Праги бесплатно.

Особенности и статистические данные 
 Общая протяжённость маршрутной сети метро Праги составляет более 65 км, число пассажирских станций — 61.
 Протяжённость линии «А» составляет 17,13 км (17 станций), линии «В» — 25,70 км (24 станции), линии «С» — 22,61 км (20 станций).

 Среднее расстояние между станциями пражского метрополитена — 1 098 м, наибольшее — 2 749 м («Nádraží Holešovice» — «Kobylisy», линия «С»), наименьшее — 426 м («Hlavní nádraží» — «Muzeum», линия «С»).
 Время движения поездов между конечными станциями: на линии «А» — 30 мин., на линии «В» — 41 мин., на линии «С» — 36 мин.
 Максимальное число поездов в час пик: на линии «А» — 17 составов, на линии «В» — 34 состава, на линии «С» — 33 состава. Минимальные интервалы между поездами равны 150, 150 и 115 секунд соответственно.
 Начало движения — 4:34 (линия «С», отправление со станции «Letňany»), окончание движения — 0:40 (прибытие на ту же станцию). В отличие от трамвая и автобуса, пражское метро не имеет ночных маршрутов.
 По объёму пассажирооборота пражское метро занимает 7-е место в Европе и 23-е в мире — 530,5 млн чел. в 2011 г.
 Большинство станций имеет островную конструкцию перронов, за исключением станций «Hlavní nádraží», «Vyšehrad», «Černý Most», «Střížkov», «Prosek» и «Nemocnice Motol» (конструкция с боковыми перронами), а также уникальной станции «Rajská zahrada», колеи и перроны которой расположены друг над другом.
 Самой глубокой станцией в Пражском метрополитене является «Náměstí Míru» линии «А», перроны которой расположены на глубине 53 м под поверхностью земли. Эскалаторы этой станции производства фирмы ThyssenKrupp (Германия) длиной 87 м (высота подъёма 43.5 м) являются самыми длинными в Евросоюзе, соответственно и сама станция является самой глубокой на территории ЕС.

В компьютерных играх 
В игре Microsoft Train Simulator была воспроизведена часть линии В «Smíchovské nádraží» — «Zličín» Также существовала попытка воспроизведения линии С в этой же игре. Однако часть линии С «Nádraží Holešovice» — «Letňany» получила своё дополнение в игре Trainz. Ожидается продолжения дополнения как минимум до станции «Florenc». Для этой же игры сделаны половина станций линии А, а также станции «Hloubětín» и «Černý Most». А для BVE Trainsim и OpenBVE существует короткий маршрут линии A «Staroměstská» — «Hradčanská».

Примечания

См. также 
 Список станций пражского метро

Литература 
 Пражский метрополитен — стройка чехословацко-советского сотрудничества // И. А. Черкасов (ред.) Прага. М., 1981, с. 195—201.

Ссылки 
 Карта пражского метрополитена (англ.)
 Данные и факты — Эксплуатационно-технические показатели (чешск.)
 Пражский метрополитен на сайте metroweb.cz (чешск.) 
 Пражский метрополитен на сайте urbanrail.net (англ.)
 Фотографии пражского метрополитена 
 Интерактивная карта пражского метрополитена

 
Линии метрополитена, построенные в 1974 году
Метрополитены Чехии
Появились в 1970-е годы в Чехословакии